Frimmer ist der Familienname von:

 Max Frimmer (1921–2005), deutscher Tiermediziner, Pharmakologe und Hochschullehrer sowie Bergsteiger
 Monika Frimmer (1957–2022), deutsche Opernsängerin (Sopran)